Sheridan County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Sheridan County (Kansas)
 Sheridan County (Montana)
 Sheridan County (Nebraska)
 Sheridan County (North Dakota)
 Sheridan County (Wyoming)